Турнир «Cup of Russia 2005» — пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2005—2006. Прошёл в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце с 24 по 27 ноября 2005 года. Организатором турнира является Федерация фигурного катания России.

Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Обязательный танец — Янки-полька.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

2005 год в фигурном катании
Cup of Russia
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Ноябрь 2005 года
2005 год в Санкт-Петербурге
Международные соревнования по фигурному катанию в России